Oakeley steht für:

 Kap Oakeley, massige Landspitze an der Pennell-Küste des ostantarktischen Viktorialands

Oakeley ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Oakeley (1830–1903), britischer Organist und Komponist